Сакрифисио има више значења:

 Сакрифисио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сакрифисио, Сан Луис (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сакрифисио (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сакрифисио (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сакрифисио (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сакрифисио, Нуево Сантијагиљо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сакрифисио, Ел Серучо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сакрифисио (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сакрифисио (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику